Mumetopia är ett släkte av tvåvingar. Mumetopia ingår i familjen sumpflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sumpflugor
Mumetopia